S75 oder S 75 steht für:
 Siemens S75, ein Mobiltelefon
 S-Bahnlinie in Berlin, siehe S-Bahn Berlin #S75

S-75 steht für:
 S-75, sowjetischer Flugabwehrraketenkomplex
 Sikorsky S-75, US-amerikanisches Proof of Concept eines Ganz-Composite-Hubschraubers von Sikorsky Aircraft